La dénomination Château Saint-Pierre désigne plusieurs lieux ou activités :
 Château Saint-Pierre, domaine viticole du Médoc
 Château de Saint-Pierre, en Vallée d'Aoste
 Château Saint-Pierre de  Bodrum  en Turquie.